Der Rikschamann steht für:

 Der Rikschamann (1958), japanischer Film von Hiroshi Inagaki
 Der Rikschamann (1979), Hongkonger Film von To Man-Bo